Wulong ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

den Stadtbezirk Wulong (武隆区) der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing in der Volksrepublik China, siehe Wulong (Chongqing)
die Großgemeinde Wulong (五龙镇) im Kreis Cangxi in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Wulong (Cangxi)
die Großgemeinde Wulong (武垄镇) im Kreis Deqing in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Wulong (Deqing)
die Großgemeinde Wulong (乌龙镇) im Stadtbezirk Dongchuan in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Wulong (Dongchuan)
die Großgemeinde Wulong (乌龙镇) im Kreis Huoqiu in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Wulong (Huoqiu)
die Großgemeinde Wulong (五龙镇) der Stadt Linzhou in der chinesischen Provinz Henan, siehe Wulong (Linzhou)
die Gemeinde Wulong (五龙乡) im Kreis Baoxing in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Wulong (Baoxing)
die Gemeinde Wulong (五龙乡) im Stadtbezirk Maiji in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Wulong (Maiji)
die Gemeinde Wulong (五龙乡) im Kreis Shangcai in der chinesischen Provinz Henan, siehe Wulong (Shangcai)
die Gemeinde Wulong (五龙乡) im Kreis Shengsi in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Wulong (Shengsi)
die Gemeinde Wulong (乌龙乡) im Kreis Wuxi in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Wulong (Wuxi)
die Gemeinde Wulong (五龙乡) im Kreis Yanting in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Wulong (Yanting)
die Nationalitätengemeinde Wulong der Zhuang (五龙壮族乡) im Kreis Shizong in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Wulong (Shizong)
das Straßenviertel Wulong (乌龙街道) im Stadtbezirk Chenggong in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Wulong (Chenggong)
das Straßenviertel Wulong (五龙街道) im Stadtbezirk Haizhou in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Wulong (Haizhou)
das Straßenviertel Wulong (五龙街道) im Stadtbezirk Longsha in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Wulong (Longsha)

Teesorte:
die chinesische Teesorte Oolong ()